André Luiz Bahia dos Santos Viana (Rio de Janeiro, 24 november 1983) is een Braziliaans voormalig voetballer die als verdediger speelde.

Clubloopbaan
Hij werd in januari 2005 door Feyenoord gehuurd van het Braziliaanse Flamengo om later te worden overgenomen. Bahia speelde tot en met de zomer van 2011 bij Feyenoord. In het seizoen 2007-2008 won Bahia zijn eerste prijs met Feyenoord: de KNVB beker. Dit dankzij een 2-0-overwinning op Roda JC.

In 2011 tekende hij voor 3 seizoenen bij het Turkse Samsunspor. In 2013 ging hij naar Botafogo FC. Van 2015 tot januari 2019 speelde Bahia in Japan voor Shonan Bellmare. Hij stopte daarna met voetballen.

Interlandloopbaan
Met Brazilië nam hij deel aan het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 20 - 2003. Bahia behoorde tot de selectie van het Braziliaans voetbalelftal voor de CONCACAF Gold Cup 2003 waarbij Brazilië als tweede eindigde. Hij kwam echter niet voor Brazilië in actie.

Statistieken

Erelijst
 Flamengo
Campeonato Carioca: 2001, 2004
Taça Guanabara: 2001, 2004
Copa dos Campeões: 2001

 Feyenoord
KNVB beker: 2007/08

 Botafogo
Campeonato Carioca: 2013
Taça Guanabara: 2013
Taça Rio: 2013

 Shonan Bellmare
J2 League: 2017
J-League Cup: 2018

 
  CONCACAF Gold Cup 2003

Zie ook
Lijst van spelers van Feyenoord

Externe link 
 Spelersprofiel van André Bahia op www.fr12.nl

Braziliaans voetballer